Holck er et dansk efternavn, der har været båret af flere:

 Andreas Holck (1844-1907) – politiker
 Axel Holck (1863-1940) – kunsthistoriker og statistiker.
 Hans Holck (1726-1783) – avisudgiver
 Henrik S. Holck – forfatter
 Johan Christopher Holck (1824-1899) – præst
 Ole Elias Holck (1774-1842) – officer
 Vilhelm Holck (1856-1936) – arkitekt, søn af Johan Christopher Holck

For medlemmer af adelsslægterne Holck, se denne: Holck (adelsslægter)